Соревнования по толканию ядра у женщин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 12 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.

Победителем соревнований стала 30-летняя Мишель Картер, вырвавшая победу у серебряного призёра Валери Адамс, которая выигрывала золото в этой дисциплине на Играх 2008 и 2012 годов, в последней попытке. На третьей строчке расположилась представительница Венгрии Анита Мартон. В финале приняли участие 12 спортсменок из 10 стран.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация 
Квалификационный норматив 18,40 м (Q), или 12 спортсменок с лучшими результатами (q).

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года

Толкание ядра на Олимпийских играх